ORZ steht für:
 Orange Walk Airport (IATA-Code), Flughafen von Orange Walk Town, Belize
 Organisations- und Rechenzentrum, Rechenzentren von Betrieben und staatlichen Einrichtungen in der DDR
 Zorex (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft

Orz steht für:
 Orz, linker Zufluss des Narew, Polen

orz steht für:
 Ormu (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung